Begijnhof
 Bagijnhof (Dordrecht)
 Bagijnhof (Medemblik)
 Bagijnhof (Middelburg)
 Bagijnhof (Delft)